Parra se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Luis E. Parra
 J. Parra